Марк Філліпс — британський вершник, олімпійський чемпіон.
 Марк Філліпс (Гаяна) — прем'єр-міністр Гаяни